Ginja (Extension 21)
 Ginja (Extension 22)
 Ginja (Extension 29)

Ginja o Ginjinha: Liquore portoghese